La Classe Tromp peut désigner plusieurs classes de navires dans la Marine royale néerlandaise:
 La Classe Tromp est une classe de croiseurs en service de 1938 à 1969
 La Classe Tromp est une classe de frégates en service de 1974 à 2000